Narwal steht für:
 Narwal, eine Art der Zahnwale
 Narwal (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Narwal (U-Boot), ein Unterseeboot

Narwal ist der Familienname von:
 Paul Narwal (1938–1997), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Narval